Полянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Коми 
 Полянское сельское поселение — входит в муниципальный район Сосногорск

Ленинградская область
 Полянское сельское поселение — входит в Выборгский район

Рязанская область
 Полянское сельское поселение — входит в Рязанский район
 Полянское сельское поселение — входит в Скопинский район

Татарстан 
 Полянское сельское поселение — входит в Рыбно-Слободский район